Некрофилия:

 Некрофилия — психиатрический термин.
 «Некрофилия» — альбом рок-группы «Гражданская Оборона».

Некрофила — род жуков-падальщиков.